Lapize est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme français 

 , cycliste français ;
 Octave Lapize (1887-1917), coureur cycliste français.

Sport 
 Prix Dupré-Lapize, épreuve de cyclisme disputée au Vélodrome d'hiver de Paris entre 1927 et 1959, en l'honneur des cyclistes Victor Dupré et Octave Lapize.

Patronyme français